Deutz může znamenat:

v geografii
 Deutz (Kolín nad Rýnem), část města Kolín nad Rýnem na pravém břehu Rýna
 německé jméno slovenské obce Dojč v Trnavském kraji

název firmy
 Deutz AG, německý strojírenský podnik
 Deutz-Allis, zaniklá německo-americká firma vyrábějící zemědělské stroje
 Deutz-Fahr, výrobce zemědělských strojů

příjmení
 Arnold Deutz (1810–1884), německý podnikatel, továrník a politik
 Emmanuel Deutz (1763–1842), v Německu narozený francouzský rabín
 Hanno Deutz (* 1953), německý hráč stolního tenisu
 Rupert von Deutz (~1070–1129), německý opat, teolog a mystik
 Simon Deutz (1802–1852), v Německu narozený francouzský dvořan, syn Emmanuela

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení